Osterhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Diedrich Osterhoff (1925–2014), deutscher Tierzuchtwissenschaftler und Hochschullehrer in Südafrika 
 Johannes P. Osterhoff, deutscher Medienkünstler
 Peter Osterhoff (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Thomas Osterhoff (* 1961), deutscher Komponist

Siehe auch
 Oosterhof
 Osterhofen (Begriffsklärung)
 Osthoff